Мировая лига по хоккею на траве среди мужчин 2014/15 (1-й раунд) — 1-й раунд 2-го розыгрыша турнира по хоккею на траве среди мужских сборных команд. В девяти соревнованиях раунда, проходивших в различных городах мира с 1 июля 2014 по 11 декабря 2014, участвовало 35 сборных команд. Борьба в соревнованиях раунда шла за 15 путёвок во 2-й раунд розыгрыша Мировой лиги 2014/15.

Квалификация на турнир 
Каждая национальная федерация, член ФИХ, получила возможность отправить свою сборную участвовать в розыгрыше Мировой лиги 2014/15, и после различных уточнений было объявлено, что всего в соревнованиях турнира примет участие 61 команда. Команды, имеющие места в рейтинге с 12-го по 19-е и с 1-го по 11-е, получили автоматические путёвки соответственно во 2-й раунд и в полуфинальные раунды розыгрыша Мировой лиги. В соответствующие соревнования 2-го раунда, полуфинальных и финального раундов получили автоматические путёвки и сборные тех стран, где проводились эти соревнования.

Остальные 35 команд, имеющие в рейтинге ФИХ (по состоянию на 10 декабря 2012 года) места с 20-го и ниже, были (в основном в соответствии с географическим распределением их по регионам мира) распределены по девяти турнирам 1-го раунда. Эти 35 команд, с их местами в рейтинге ФИХ, следующие (расположены в алфавитном порядке):

  (23)
  (33)
  (30)
  (47)
  (37)
  (60)
  (34)
  (37)
  (71)
  (46)
  (62)
  (21)
 
  (32)
  (39)
 
  (35)
  (22)
  (66)
  (44)
  (19)
  (69)
  (54)
  (59)
 
  (29)
  (51)
  (24)
  (55)
  (50)
  (20)
  (26)
  (38)
  (40)
  (64)

Результаты соревнований 
Очки начисляются по следующим правилам:
 за победу в игровое время — 3 очка
 за победу по послематчевым пенальти — 2 очка
 за поражение по послематчевым пенальти — 1 очко
 за поражение в игровое время — 0 очков

Свети-Иван-Зелина (Хорватия) 
Свети-Иван-Зелина (Хорватия), 1–6 июля 2014

Время начала матчей указано по UTC+02:00

 Проходят во 2-й раунд

Градец-Кралове (Чехия) 
Градец-Кралове (Чехия), 2–7 сентября 2014

Время начала матчей указано по UTC+02:00

 Проходят во 2-й раунд

Дакка (Бангладеш) 
Дакка (Бангладеш), 5–7 сентября 2014

Время начала матчей указано по UTC+06:00

 Проходят во 2-й раунд

Маскат (Оман) 
Маскат (Оман), 5–7 сентября 2014

Время начала матчей указано по UTC+04:00

 Проходят во 2-й раунд

Найроби (Кения) 
Найроби (Кения), 5–7 сентября 2014

Время начала матчей указано по UTC+03:00

 Проходят во 2-й раунд

Гвадалахара (Мексика) 
Гвадалахара (Мексика), 12–14 сентября 2014

Время начала матчей указано по UTC−06:00

 Проходят во 2-й раунд

Лозада (Португалия) 
Лозада (Португалия), 12–14 сентября 2014

Время начала матчей указано по UTC+01:00

 Проходят во 2-й раунд

Кингстон (Ямайка) 
Кингстон (Ямайка), 1–5 октября 2014

Время начала матчей указано по UTC−05:00

 Проходят во 2-й раунд

Сува (Фиджи) 
Сува (Фиджи), 6–11 декабря 2014

Время начала матчей указано по UTC+12:00

 Проходят во 2-й раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира (Свети-Иван-Зелина)
 Официальный сайт турнира (Градец-Кралове)
 Официальный сайт турнира (Дакка)
 Официальный сайт турнира (Найроби)
 Официальный сайт турнира (Маскат)
 Официальный сайт турнира (Гвадалахара)
 Официальный сайт турнира (Лозада)
 Официальный сайт турнира (Кингстон)
 Официальный сайт турнира (Сува)

Мировая лига по хоккею на траве 2014/15
2014 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Бангладеш
Международные соревнования по хоккею на траве в Кении
Международные соревнования по хоккею на траве в Мексике
Хоккей на траве в Омане
Хоккей на траве в Португалии
Хоккей на траве на Фиджи
Хоккей на траве в Хорватии
Хоккей на траве в Чехии
Международные соревнования по хоккею на траве на Ямайке